Liam Kelly (muzikant), lid van de band Dervish.
 Liam Kelly (1990), Schots voetballer
 Liam Kelly (1995), Iers voetballer
 Liam Kelly (1996), Schots voetbaldoelman